Debelets kan syfta på:

Bulgarien 

 Debelets (bergskedja), Stara Zagora, 
 Debelets (distrikt), Veliko Tarnovo, Obsjtina Veliko Trnovo,